Il singolare del Dutch Open 2003 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Juan Ignacio Chela era il detentore del titolo, ma ha perso nel 2º turno contro Rubén Ramírez Hidalgo.

Nicolás Massú ha battuto in finale 6–4, 7–6 (7–3), 6–2 Raemon Sluiter.

Teste di serie

  Martin Verkerk (primo turno)
  Gastón Gaudio (primo turno)
  Juan Ignacio Chela (secondo turno)
 n/a

 Fernando Vicente (primo turno)
 Raemon Sluiter (finale)
 Nicolás Massú (campione)
 Albert Portas (primo turno)
 Franco Squillari (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone 

 NB: La finale si è giocata al meglio dei 5 set mentre tutti gli altri turni al meglio dei 3 set.

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Note 
 

Dutch Open 2003
ATP Tour 2003